Сердар:

 Сердар — название правителя, вождя в Средней Азии, Иране и некоторых тюркских странах.
 Сердар — город в Балканском велаяте Туркмении.
 «Сердар» — гостиница в Туркменбаши.
 Сердар, Суат (род. 1997) — немецкий футболист, играющий на позиции полузащитника.